Стено́граф — многозначный термин.

 Стенограф — историческая секретарская должность в судах и присутственных местах.
 Стенограф — стенографист.
 Стенограф — жук-короед.

Примечания